Nigel Barker (1883-1948) – velocista australiano
 Nigel Barker (n. 1972) – fotografo di moda britannico